Джон Кви́нси А́дамс Уо́рд (; 29 июня 1830, Урбана, Огайо — 1 мая 1910) — американский скульптор, прославившийся своей скульптурой Джорджа Вашингтона на Уолл-стрит в Нью-Йорке.

Жизнь и творчество 
Будущий скульптор родился в городе Урбана, который был основан его дедом, полковником Уильямом Уордом. Вырос в Нью-Йорке, в Бруклине, у сестры своего деда. В Нью-Йорке же Уорд начинает свою карьеру скульптора — учеником и ассистентом у Генри Кирка Брауна, автора статуи Дж. Вашингтону на площади Юнион-сквер. Младший брат Дж. У. В. Уорда, Эдгар Мелвилл Уорд, был талантливым художником.

В 1857 году скульптор переезжает в Вашингтон, где делает себе имя, создавая портретные бюсты своих современников. В 1861 он работает на фирму Ames Manufacturing Company в Чикопе, Массачусетс, создавая декоративные образцы для производства, в том числе бронзовые позолоченные рукоятки для сабель, поставляемых армии США. В том же году он переезжает в Нью-Йорк, где открывает мастерскую; в 1872 становится членом Национальной Академии дизайна, и в 1874 году — президентом Академии. В 1882 году Уорд открывает новую свою мастерскую в Нью-Йорке, на 52-й стрит, которую оформлял его друг и многолетний сотрудник, архитектор и художник Ричард Моррис Хант.

Дж. К. А. Уорд был основателем, а в 1893—1904 годах — президентом Национального скульптурного общества. Заслугой его является то, что в своих бронзовых бюстах и памятниках современников он сохранил и передал потомкам образы деятелей американской истории, науки и искусства XIX столетия. Дж. К. А. Уорд одним из первых использовал в скульптуре метод гальванопластики.

Галерея

Примечания

Литература 
 Lorado Taft, History of American Sculpture (New York, 1905)
 Adeline Adams, J. Q. A. Ward, An Appreciation (New York, 1911)
 Sharp, Lewis I., John Quincy Adams Ward, dean of American sculpture: with a catalogue raisonnée. (Newark: University of Delaware, 1985)

Скульпторы США
Президенты Национального общества скульптуры